T10 puede referirse a:
 T-10, tanque pesado soviético de la Guerra Fría; 
 Soyuz T-10, misión espacial soviética tripulada realizada en una nave Soyuz T; 2
 Décima vértebra torácica (T10).